Wartesaal steht für
Wartehalle, Aufenthaltsraum für Reisende
Alter Wartesaal, Veranstaltungszentrum in Köln 
Wartesaal (Album) 
Wartesaal (Film), ein Slowakischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2015
Wartesaal Trilogie, eine Buchreihe (1930–1938) von Lion Feuchtwanger

Siehe auch:
 Lounge 
Wartesaal zum kleinen Glück
Im Wartesaal zum großen Glück
Warteraum